Tuburbo steht für: 

 Thuburbo Majus, Ruinenstätte aus der Römerzeit im heutigen Tunesien
 Titularbistum Thuburbo Maius, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Thuburbo Minus, Stadt des römischen Altertums in der Provinz Africa Proconsularis, heute Tebourba
 Titularbistum Thuburbo Minus, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche